Wolfgang Amadeus Mozart — compositor austríaco

Outros usos
 Mozart Santos, futebolista brasileiro chamado apenas de "Mozart"
 Mozart e Salieri — ópera de Rimsky-Korsakov
 Mozart (sistema de programação)

Desambiguações de antropônimos